Zieleń peut désigner:

Toponymie 
en Pologne :
 Zieleń, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Zieleń, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Zieleń, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Zieleń, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.